Prunières (Hautes-Alpes)
 Prunières (Isère)
 Prunières (Lozère)